Regió de Tōhoku, regió del Japó de l'illa de Honshu 
 Vila de Tōhoku, vila del Japó de la prefectura d'Aomori